

Lokalizacje

Niemcy 
 Weiding – dzielnica Trostberga
 Weiding – dzielnica gminy Polling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Weiding – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Weiding – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Weiding – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Osoby 
 Lily Weiding – duńska aktorka